Technik usług fryzjerskich  – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Po otrzymaniu tytułu absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach i salonach fryzjerskich, filharmoniach i operach, teatrach, wytwórniach filmowych, stacjach telewizyjnych, zakładach perukarskich.

Zawody